Pethő Zsuzsanna
 Pethő Zsuzsanna, Kézi Lászlóné (1945–2021) kézilabdázó
Pető Zsuzsa
 Pető Zsuzsa (1958–) fotóriporter
Pető Zsuzanna
 Pető Zsuzsanna (?–) bélyegtervező